La Frauen DFB-Pokal 2014-15 fue la 35ª edición de la Copa nacional de fútbol femenino de Alemania

El VfL Wolfsburgo ganó su segundo trofeo, dos años después, derrotando con claridad en la final al Turbine Potsdam, que había eliminado en semifinales al vigente campeón, el 1.FFC Frankfurt.

Fases previas

Primera ronda
SV Henstedt-Ulzburg 3-4 FFV Leipzig
Schott Mainz 7-1 VfL Sindelfingen
Viktoria Berlín 3-1 SV Meppen
Union Meppen 0-5 1.FC Lübars
Blau-Weiss Beelitz 0-8 FSV Gütersloh
GSV Moers 1-2 Magdeburger FFC
Hallescher FC 0-5 Werder Bremen
1.FFV Erfurt 0-2 1.FC Colonia
Hegauer FC 3-1 Alemannia Aachen
Erzgebirge Aue 0-6 TSG Hoffenheim
Blau-Weiss Hohen Neuendorf 0-5 MSV Duisburg
Germania Hauenhorst 1-0 Union Berlin
ATS Buntentor 0-13 VfL Bochum
 Blau-Weiss Berlín 1-5 Holstein Kiel
FSV-02 Schwerin 0-6 BV Cloppenburg
Hamburgo SV 2-5 Herforder SV
SG-99 Andernach 3-2 SV Weinberg
ASV Hagsfeld 1-4 TSV Crailsheim
TSV Jahn-Calden 2-4 1.FC Saarbrücken
TuS Wörrstadt 0-5 ETSV Würzburg
SpVGG Rommelshausen 0-3 1.FFC Montabaur
1.FFC Bergisch Gladbach 2-1 1.FC Riegelsberg
1.FC Nuremberg 0-9 SC Sand
SC-13 Bad Neuenahr 0-5 1.FFC Niederkirchen.

Dieciseisavos de final
Germania Hauenhorst 0-8 Turbine Potsdam
FFV Leipzig 2-3 MSV Duisburg
Holstein Kiel 1-5 VfL Wolfsburgo
Viktoria Berlín 1-5 Herforder SV
FSV Gütersloh 9-1 Magdeburger FFC
Werder Bremen 1-5 SGS Essen
'BV Cloppenburg 3-1 VfL Bochum
1.FC Lübars 0-1 USV Jena
SG-99 Andernach 1-15 1.FFC Frankfurt
Hegauer FV 0-6 Bayer Leverkusen
Schott Mainz 1-9 Bayern Munich
1.FFC Bergisch Gladbach 1-11 1.FC Colonia
TSV Crailsheim 2-0 1.FFC Montabaur
SC Friburgo 2-0 TSG Hoffenheim
1-FC Saarbrücken 1-3 1.FFC Niederkirchen
SC Sand 6-0 ETSV Würzburg

Fases finales

Referencias

2015
Fútbol en 2014
Fútbol en 2015